DNK fotolijaza ima više značenja:

 Dezoksiribodipirimidinska foto-lijaza
 (6-4)DNK fotolijaza